Джу́лия Дзарди́ни Лачеде́лли (; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской команды Италии участница  и .

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото (2019), серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Giulia Zardini Lacedelli – OA Sport – OA Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу